Деево — название населённых пунктов:

Россия 
 Деево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Деево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Деево — село в Алапаевском районе Свердловской области.
 Деево — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Деево — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.

Эстония 
 Каруярве (Деево) — название посёлка и бывшей советской ракетной базы на острове Сааремаа.